Antonio Coggio (1939-2021) - compositore, arrangiatore e produttore discografico italiano
Roger Coggio (1934-2001) - attore, regista e sceneggiatore francese